Каменецкая улица — улицы, названные в честь города Каменец-Подольский:

 Каменецкая улица — в Хмельницком.
 Каменецкая улица — во Львове.